YQ steht für:
 Polet Airlines (IATA-Code)
 Yukon Quest, ein Schlittenhunderennen
 den Kerosinzuschlag in der Luftfahrt

YQ